Місячний сарос 132 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 12 травня 1492 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 26 червня 2754, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 12 повних затемнень від 4 квітня 2015 до 2 серпня 2213, 21 часткове перед повними від 16 серпня 1636 до 24 березня 1997 і 11 часткових після повних від 13 серпня 2231 до 30 листопада 2411.

Попереднє затемнення відбулось 4 квітня 2015, яке було першим повним у цій серії, і наступним буде також повне 26 червня 2029.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 36-е, яке відбудеться 9 червня 2123 і триватиме 106,1 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 132 

Місячні сароси